Schreibersches Haus bezeichnet:

 Museum für Naturkunde (Gera)
 Schreibersches Haus in Bad Arolsen, siehe Bad Arolsen#Museum Bad Arolsen